Ната́лья Петро́вна Котова (род. 14 августа 1965 года) — российский государственный деятель. Глава Челябинска с 19 ноября 2019 года.

Первая женщина на посту главы города Челябинска.

Биография 
В 1987 году окончила Челябинский государственный педагогический институт по профилю учитель физики и астрономии средней школы, работала по специальности в челябинской школе № 63. В 1994 году перешла на работу в Челябинский областной комитет по управлению государственным имуществом. Через два года окончила Челябинский институт Уральской академии государственной службы по специальности «юриспруденция». В 1996—1999 гг. — ведущий специалист, а затем начальник отдела территориального агентства Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве). До 2001 года — заместитель руководителя Уральского межрегионального территориального органа Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству, а позже — начальником отдела управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области.

С 2005 года — в мэрии Челябинска — начальник управления жилищной политики, потом — первый вице-мэр. 24 июня 2019 года назначена исполняющей обязанности главы города Челябинска, сменив на этом посту Владимира Елистратова
. 19 ноября на заседании городской думы единогласно была избрана Главой Челябинска, а на следующий день вступила в должность.

Вступление в должность оспаривалось оппозиционными политиками, так, в частности, Ярослав Щербаков председатель Челябинского регионального отделения партии «Яблоко» в феврале 2020 года подал иск об отмене итогов конкурса по избранию Натальи Котовой мэром Челябинска. 5 июня Советский районный суд отказал в удовлетворении иска о признании незаконными результатов конкурса на должность мэра Челябинска, в котором победила Наталья Котова.

Критика 
В 2021 году Наталья Котова направилась в образовательную командировку в Объединённые Арабские Эмираты, которая стала поводом значимого регионального политического скандала.

Председатель Челябинского регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков обратил внимание на цену командировки и несоответствие дат, указанных в государственных закупках и реальных дат командировки Натальи Котовой.

Политический скандал завершился прокурорской проверкой расходов администрации Челябинска, связанных с дорогостоящей командировкой.

Семья 
Дети: дочь, сын.

Брат — Владимир Котов, был главой Сосновского района Челябинской области.

См. также 
 Гехт, Ирина Альфредовна

Примечания

Ссылки 

Выпускники Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета
Главы Челябинска
Родившиеся в Сосновском районе (Челябинская область)
Женщины-политики России